Flinch (band), een Finse glamrockband
 Flinch (nummer), een nummer uit 2002 van de Canadese singer-songwriter Alanis Morissette
 Flinch (film), een thriller uit 1994, geregisseerd door George Erschbamer